Fresco steht für:
 Fresko, ein Wand- oder Deckenbild, bei dem in Wasser gelöste Pigmente auf den frischen Putz aufgetragen werden
 Fresco (Apfel), eine Apfelsorte
 den NATO-Codename für das sowjetische Kampfflugzeug Mikojan-Gurewitsch MiG-17

Fresco ist der Name folgender Orte:
 Fresco (Elfenbeinküste)

Fresco oder Di Fresco ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Fresco (1903–1942), niederländischer Maler jüdischer Abstammung
 Françoise Benoît-Fresco, Szenenbildnerin 
 Grazia Di Fresco (* 1979), deutsch-italienische Sängerin, bekannt unter dem Künstlernamen Sha
 Jacque Fresco (1916–2017), US-amerikanischer Autor
 Lucía Fresco (* 1991), argentinische Volleyballspielerin
 Robert M. Fresco (1930–2014), US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent
 Zohar Fresco (* 1969), israelischer Perkussionist und Komponist

Siehe auch:
 Fresko (Begriffsklärung)